Шильково — название населённых пунктов:

Россия 
 Шильково — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Шильково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Шильково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.